WSC:
 WonderSwan Color — портативная игровая система.
 World Snooker Championship — чемпионат мира по снукеру, профессиональный рейтинговый турнир, ежегодно проходящий в английском Шеффилде.